Sint-Ludgerusparochie (Balk), een rooms-katholieke parochie in Balk
Sint-Ludgerusparochie (Utrecht), een rooms-katholieke parochie in Utrecht